Стоя́нов — болгарське та російське прізвище. Відомі носії:

Стоянов 
 Стоянов Андрій Миколайович — юрист-міжнародник, професор Харківського університету з 1869 року.
 Веселін Стоянов — болгарський композитор, піаніст, педагог.
 Стоянов Димитр Іванов — болгарський письменник та громадський діяч.
 Владислав Стоянов — болгарський футболіст, воротар.
 Іван Стоянов — болгарський футболіст, нападник.
 Кіро Стоянов — македонський католицький єпископ.
 Костадін Стоянов — болгарський футболіст, захисник.
 Нікола Стоянов — болгарський фінансист, банкір та астроном.
 Стоянов Олександр — український етнограф ХІХ ст.
 Петро Стоянов — болгарський політик, президент Болгарії (1997—2002).
 Христо Стоянов — міністр закордонних справ Болгарії (1886).
 Стоянов Юрій Миколайович — російський гуморист.

Стоянова 
 Радка Стоянова — болгарська спортсменка, академічна веслувальниця, призерка Олімпійських ігор.

Див. також 
 Стоянів
 Стоянув

Болгарські прізвища
Російські прізвища